Фосторија има више значења:
 Фосторија (Мичиген)
 Фосторија (Ајова)
 Фосторија (Охајо)